Населені пункти в Чехії:

 Бржежани (Клатови)
 Бржежани (Зноймо)
 Бржежани (Раковнік)

Див. також 

 Бережани (значення)